Hähle ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hähle (1967–2019), deutscher Dichter, Sprecher und Moderator
 Fritz Hähle (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Horst Hähle (1923–2005), deutscher Glasmaler
 Johannes Hähle (1906–1944), deutscher Militärfotograf

Siehe auch:
 Hehle
 Hale